Zone bleue peut faire référence à :
 zone bleue, nom donné à une zone où le parking est gratuit pour un temps donné ;
 zone bleue, néologisme pour définir les quelques régions du monde dont la longévité des habitants est nettement au dessus de la moyenne.

Voir aussi